Peets steht für:
 Horst Peets, deutscher Sportjournalist
 C. S. Peets Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller